

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Duszniki – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta 
 Duszniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Duszniki

Zobacz też 
 Duszniki-Zdrój